Jock Sturges
 John (Eliot) Sturges
 Preston Sturges
 Robert (Grice) Sturges
 (Thomas) "Tom" Sturges Watson